Немецкие подводные лодки
 U-29 (1913)
 U-29 (1936)